Сульцере́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на схід від Парижа, 75 км на південний захід від Страсбура, 19 км на захід від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 499 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1166,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сульцерен на сайті французького Національного інституту географії
 Сульцерен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сульцерен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сульцерен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сульцерен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн